Alcoma ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alcoma (Florida), im Polk County
 Alcoma (Virginia), im Buckingham County